Brian Brett (ur. 1938, zm. 2006) – angielski żużlowiec
 Brian Brett (ur. 1950) – kanadyjski pisarz